Osoby o tym nazwisku:
 Jack Krizmanich (właśc. John Krizmanich) – amerykański aktor telewizyjny i filmowy, model
 János Krizmanich – węgierski gimnastyk, olimpijczyk